Az 1976–1977-es olasz labdarúgókupa volt az olasz kupa 30. kiírása. A kupagyőztes a Milan lett negyedik alkalommal.

Eredmények

Első forduló

1. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

2. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

3. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

4. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

5. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

6. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

7. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

Második forduló 
A fordulóban csatlakozó csapat: Napoli (címvédő).

A csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

6. forduló

B csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

6. forduló

Döntő

Források
Az rsssf.com alapján

Olaszlabdarugokupa
Olaszlabdarugokupa
Olasz labdarúgókupa